Lingua franca nova, llengua auxiliar artificial basada en les llengües romàniques, creada a Pennsilvània
 Nom de fitxer llarg (del seu nom en anglès Long Filename), convenció de nom de fitxer informàtic, evolucionada de la del nom de fitxer 8.3